Список населённых пунктов Максатихинского района Тверской области с указанием численности населения в разные годы
Для развития проектов по этой тематики, планируется дополнить таблицу информацией о координатах, пересечения с реками и дорогами.

Максатихинский